

Cinema
La 25ª ora (La Vingt-cinquième heure) – film del 1967 diretto da Henri Verneuil
La 25ª ora (25th Hour) – film del 2002 diretto da Spike Lee

Letteratura
La venticinquesima ora (Ora 25) – romanzo di Constantin Virgil Gheorghiu del 1949
La 25ª ora (The 25th Hour) – romanzo di David Benioff del 2001

Televisione
La 25a ora - Il cinema espanso – programma televisivo dell'emittente italiana LA7